Краснодо́н () / Соро́кино () — город областного значения в Луганской области Украины. С апреля 2014 года контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой, согласно законодательству Украины является временно оккупированной территорией.

География 

Город Краснодон расположен в юго-восточной части Донецкого кряжа, на левом берегу Большой Каменки (притока Северского Донца),  южной части Восточно-Европейской равнины. Краснодонский район c  востока граничит с Ростовской областью Российской Федерации. Широта: 48°18′44″ с.ш., долгота: 39°33′46″ в.д.;  высота над уровнем моря: 184 м. На расстоянии 7 км  — железнодорожная станция «Краснодон».

Соседние населённые пункты: на востоке — Урало-Кавказ, Западный, Изварино, Власовка, на северо-востоке — Малый Суходол, на севере —Суходольск (примыкает),  на северо-западе — Молодогвардейск, на западе Таловое, Орджоникидзе, Мирное, на юго-западе — Верхнешевыревка, Поречье (оба примыкают) и на юге — Нижнедеревечка.

Расстояние от Краснодона до крупных населённых пунктов (автодорогами):  Луганск ~ 43, Донецк ~ 177 км, Ростов-на-Дону ~ 158 км, Таганрог ~ 212 км,  Запорожье ~ 406 км, Харьков  371 км,
Киев ~ 828 км, Москва ~ 1009 км.

Население 
По переписи 1989 года численность жителей составляла . По состоянию на 01.01.2013 г. —  44 283человек. По переписи 2001 года основные этнические группы: русские — 63,3 %; украинцы — 33,2 %.
Русский язык назвали родным 91,1 %  жителей, украинский — 8,3 %, армянский — 0,1 % и белорусский — 0,1 %.

Экономика 
Основные предприятия: ПАО «Краснодонуголь». ГОАО «Краснодонуглестрой»; ЗАО «Краснодонский завод „Автоагрегат“»; ГОАО Краснодонский ремонтно-механический завод; Государственное предприятие «Юность»; АОЗТ «Краснодонский городской молокозавод»; АО «Краснодонский завод ЖБИ».

Этимология 
По местному преданию основал хутор Сорокин (на р. Большая Каменка) в конце XVIII века донской казак Гундоровской станицы по прозвищу Сорока или фамилии Сорокин — от родового имени  которого возникло  название селения.

Советский топоним — Краснодон образован из двух частей: — где слово красно- имеет символическое значение, красный — цвет революционной борьбы, также красно —  "красиво, пригоже"; а вторая, ориентирующая часть -дон, указывает на его географическое нахождение в Донецком угольном бассейне.

История

В составе Российской империи 
Первым по времени историческим источником, содержащим упоминание населённого пункта Сорокин хутор, является документ государственной Комиссии для размежевания земель Войска Донского — «Рапорт начальнику 2-й землемерной партии есаулу Рыковскому П. Ф.  Гундоровской станицы казака Тимофея Сухорукова и Дмитрия Трифонова  от 1 августа 1844 года». Впрочем, хутор упоминается еще в подготовительных документах экспедиции: «Исполнение предписания Комиссии, учрежденной для размежевания земель Войска Донского» от 12 мая 1844 года.

Согласно данным Центрального статистического комитета МВД Российской империи, в Списках населённых мест Земли Донского войска по сведениям 1859 года, под № 176 значится — Донецкого округа Гундоровской станицы казачьей  Сорокин, хутор казачий, при реке Большой Каменке; число дворов 74; жителей: муж. пола 168, жен. пола 164.

В 1893 году в Сорокине был построен и освящён православный храм — открыла двери церковь во имя равноапостольных святых Кирилла и Мефодия (Кирилло-Мефодиевская), прихожанами которой стали жители хутора, а затем и многочисленные работники рудников. При храме вскоре была открыта приходская школа.

В первом десятилетии XX века русский геолог Леонид Лутугин указал на наличие около хутора Сорокина богатого угольного пласта. Построение в 1912 году  Северо-Донецкой железной дороги способствовало освоению залежей, и в течение 1912 — 1914 гг. здесь были заложены шахты №№ 1, 2, 5:  «Сорокино», «Чурилино», «Ментовская», составившие Сорокинский рудник. В 1914 году  добыты первые тонны угля, тогда же началось строительство шахтёрского посёлкa, через два года в нём было построено 15 каменных шестиквартирных, 26 деревянных четырехквартирных домов и три общих казармы для горнорабочих.

В 1915 году, согласно Алфавитному списку населённых мест ОВД, значится:  Сорокин хутор, Гундоровской станицы, при р. Большой Каменке; число дворов 204, жителей: муж. пола 700, жен. пола 711; в нём:  хуторское правление, Потребительское общество, церковь православная; 2-классное училище, женская приходская школа; маслобойня, паровая и водяная мельницы.

В составе Украинской ССР 

Сразу после Февральской революции, в марте 1917 года, на Сорокинском руднике был избран первый Совет рабочих депутатов во главе с большевиком Афанасием Быковым. Ликвидирован казаками атамана А.М.Каледина вместе с другими большевиками 25 апреля 1918 года ,

В декабре 1919 года, во время гражданской войны, части 1-й Конной армии(Будёного) отбили Сорокинский рудник у войск ВСЮР. После установления советской власти, посёлок вошёл в состав Луганского района Донецкой губернии.

С окончанием гражданской войны развернулись работы по восстановлению разрушенного хозяйства. Горняки Сорокинского рудоуправления, образованного в марте 1923 года из Сорокинского и Краснодонского кустовых управлений, активно участвуют в общедонецкой кампании за повышение производительности труда, проведенной по инициативе Донецкого губкома КП(б)У.

На протяжении 1924–1925 годов в  рудоуправлении были введены в строй новые шахты — №№ 4, 5 и 7, а действующие №№ 1 и 2 модернизированы, всего по данным на 1.01.1925 г. тут работало 2285 шахтеров; в 1925–1926 г. шахты  выдали почти 210 тыс. тонн угля. С ростом промышленности и повышением производительности труда улучшалось материальное положение рабочих, возрастала заработная плата. Советское государство выделяло всё больше финансовых средств для улучшения социальных бытовых нужд, в частности на строительство жилых домов для трудящихся шахтёров. Так, уже в 1925 году в посёлке Сорокине было сооружено 28 двухквартирных домов, а в следующем — началось строительство ещё 30 таких домов и 5 общежитий; на Cорокинском руднике действовали амбулатория и три шахтных медпункта, где работали 8 врачей, 14 фельдшеров.

В 1935 году, был создано производственное объединение трест «Сорокинуголь» —  с 1936 года «Краснодонуголь», объединивший 25 шахт, через шесть лет их в тресте насчитывалось более  40 (в том числе 9 крупных и 10 средних).  На сорокинских шахтах широко внедряется механизация, к концу Второй пятилетки (1933-1938) горняки имели на вооружении 92 врубовые машины, 233 отбойных молотка, 118 конвейерных приводов, 15 электровозов.

В 1936 году к посёлку Сорокино были присоединены прилегающие к нему хутора: Теплянский, Процыково и Верхняя Шевырёвка, и  Сорокинский поселковый совет вошёл в  Краснодонский район Донецкой области УССР. 28 октября 1938 года —  Указом Президиума Верховного Совета УССР посёлок Сорокино был переименован в Краснодон — приобрёл статус города областного значения Ворошиловградской области Украинской ССР, число жителей в нём —  22 тыс. 220 человек.

Также, в период 1920-1930-х годов, уделялось внимание образованию и подготовке технических кадров. За годы первых пятилеток в отрытых в Краснодоне специальных учебных заведениях десятки горняков получили высшее и среднее специальное образование. По данным 1940 года на шахтах треста «Краснодонуголь» работали 73 техника и 38 инженеров;  в Краснодоне и шахтёрских посёлках было 15 средних, семилетних и начальных школ, в которых  обучалось 4 тыс. детей, работало около 200 чел. учителей.  Клубную и просветительскую работу осуществляли 15 клубов и 40 библиотек с книжным фондом свыше 100 тыс. экземпляров книг. В клубах работали секции художественной самодеятельности — драматические, хоровые, музыкальные, литературные, в которых участвовало свыше 1,4 тыс. жителей города.

Великая Отечественная война 
С началом 22 июня 1941 года Великой Отечественной войны, с июня 1941 по 1944 годы свыше 13 тыс. чел. трудящихся Краснодона (и района) вступили в ополчение, ушли на фронт, многие из них, мужественно и героически проявили  себя  боях с немецко-фашистскими захватчиками; 5 950 чел. краснодонцев были награждены государственными военными орденами и медалями,  три солдата были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

С 20 июля 1942 по 14 февраля 1943 г. Краснодон был оккупирован войсками Третьего рейха и его союзников. Только через 6 месяцев, в ходе Ворошиловградской военной операции советскими войсками Юго-Западного фронта: 3-й гвардейской армии, действовавшей в составе оперативной группы 23-го танкового корпуса: 56-я мотострелковая бригада, 3-я танковая бригады, 39-я танковая бригада; а также пехотных соединений из 203-й стрелковой дивизия и 266-й стрелковой дивизии освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Областная чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, вскоре после  освобождения установила, что в Краснодонском районе оккупантами были намеренно повреждены все шахты, превращены в руины 992 здания, 4 больницы, поликлиника, 20 школ, 11 детских садов и яслей, 31 кинотеатр и клуб; разрушены шоссейные дороги, 25 мостов. Сумма убытков от злодеяний захватчиков составила около 1,2 млрд. руб.

 Молодая гвардия
Большую известность получила советская антифашистская организация «Молодая гвардия», действовавшая в Краснодоне с сентября 1942 по январь 1943 г. В конце 1943 года Краснодон посетил писатель Александр Фадеев, собравший сведения о героях-подпольщиках. На основании этих сведений им был создан роман «Молодая гвардия».

13 ноября 1943 года основан, а 1 мая 1944 года открыт Краснодонский музей «Молодая гвардия», как филиал Ворошиловградского областного краеведческого музея.

Послевоенное восстановление 
После освобождения Краснодона от фашистов, в условиях острой нехватки оборудования, инструментов, рабочей силы — благодаря героическим усилиям трудящихся, уже к концу февраля 1943 года были вновь запущеы 7 шахт, а к 25 ноября восстановлены до 20 мелких и 5 основных угольных предприятий. К началу IV пятилетки были восстановлены 9 крупных, 10 средних и 22 мелкие шахты, на которых в 1945 году было добыто до 1,9 млн тонн угля — почти в четыре раза больше, чем в 1943 году.

В 1959 году открыл двери Краснодонский городской Дворец культуры (ДК); ныне — объект культурного наследия, памятник архитектуры советского стиля.

30 декабря 1962 года Краснодон получил статус города областного подчинения. При этом к нему были присоединены посёлки городского типа Верхнедуванный и Первомайка.

В 1986 году здесь был построен детсад-ясли на 330 мест (архитектор С. Григоренко).

30 декабря 1987 года — открыта система общественного транспорта Краснодонское троллейбусное управление, с линией в соседний город Молодогвардейск.

Независимая Украина 
В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе АТП-10914, АТП-10968 и релейного завода «Юность».

В апреле 2014 года Краснодон перешёл под контроль самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

12 мая 2016 года Постановлением Верховной Рады Украины город был переименован — ему было дано название, отсылающее к руднику Сорокино . Переименование не было признано властями ЛНР.

 Вооружённый конфликт в Донбассе
С апреля 2014 года находится под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики. В 2015 году руководством Луганской Народной Республики создан Краснодонский городской совет, объединяющий  население и территории городов Краснодона, Молодогвардейска, Суходольска, 8 посёлков городского типа, в том числе: Великий Лог, Мирное, Новоалександровка, Новосветловка,  Северный, Семейкино,пгт Краснодон,  Таловое, а также, 47 сёл и  5 посёлков сельского типа.

Памятники города 

 1954, 12 сентября — открыт мемориальный комплекс Героям-молодогвардейцам, включающий памятник «Клятва» и Братскую могилу. Авторы: скульпторы Агибалов В. И., Мухин В. И., Федченко В. Х., архитектор Сидоренко А. А.
 1965, 9 мая — зажжён Вечный огонь и открыт мраморный монумент «Скорбящая мать», рядом с Братской могилой 58 героев-подпольщиков. Авторы: скульпторы Кизиев П. И., Редькин А. А., Самусь А. Ф., архитектор Головченко Г. Г.
 1982, 2 октября — открыт мемориал «Непокорённые», в память о погибших молодогвардейцах и шахтёрах (71 чел.), живыми сброшенными фашистами в шурф шахты № 5. Авторы: Можаев М. В., Щербаков М. М., Слепцов Г. К., Десятинчук В. Г., Булкин М. Г.

Известные жители. Почётные граждане 

 Ефимова Александра Петровна (1928-2006), молодогвардейка, участница Великой Отечественной Войны;
 Бунин, Николай Ефимович (1924—1986) — заслуженный строитель Украинской ССР; кавалер четырёх орденов.
 Галанов, Геннадий Васильевич (1922—1981) — гвардии майор РККА, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1946).
 Горлов, Николай Григорьевич (1904—1971) — начальник шахты № 2 «Северная» треста «Краснодонуголь». Герой Социалистического Труда (1971).
 Громова, Ульяна Матвеевна (1924—1943)  — член штаба антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза (1943).
 Губин, Николай Иванович (1914—1988) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии. Герой Советского Союза (1945).
 Дриженко, Василий Алексеевич (1913—1980) — бригадир шахтоуправления № 18-20 треста «Краснодонуголь». Герой Социалистического Труда (1956).
 Земнухов, Иван Александрович (1923—1943) — один из организаторов антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза (1943).
 Иващенко, Николай Григорьевич (1928—1999) — горнорабочий шахты «Донецкая» треста «Краснодонуголь». Герой Социалистического Труда (1971).
 Колесников, Александр Яковлевич (1930—2008) — шахтёр-стахановец треста «Краснодонуголь». Герой Социалистического Труда (1971).
 Кошевой, Олег Васильевич (1926—1943) — участник антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза (1943).
 Лазюк, Андрей Владимирович (1928—1990) — машинист шахтоуправления комбината «Краснодонуголь». Герой Социалистического Труда (1966).
 Мамай, Николай Яковлевич (1926—1989) — шахтёр-стахановец треста «Краснодонуголь». Герой Социалистического Труда (1956).
 Лютиков, Филипп Петрович (1891—1943) — участник Великой Отечественной войн, руководитель региональной подпольной группы сопротивления.
 Третьякевич, Виктор Иосифович (1924—1943) — комиссар подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия».
 Туркенич, Иван Васильевич (1920—1944) — начальник штаба антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза (1990).
 Тюленин, Сергей Гаврилович (1925—1943) — член штаба антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза (1943).
 Шевченко, Иван Григорьевич (1917—1984) — гвардии старший сержант артиллерии, участник освобождения Краснодона. Герой Советского Союза (1945).

 Почётные граждане Краснодона 

См.:  Список почётных граждан города Краснодона и района, людей, удостоенных почётного звания в период с 1964 по 2017 гг.

Международное сотрудничество 
Города и другие субъекты — побратимы Краснодона

  Бирмингем, США
  Ростов-на-Дону, Россия
  Всеволожск, Россия
  / Алушта,  Украина/Россия
  Ковров, Россия
  Гороховецкий район, Владимириской области, Россия

Библиография 
 Никитенко А. Г. Краснодон. : Путеводитель / А. Г. Никитенко. - 3-е изд., доп. - Донецк : Донбас, 1981. - 33 с. : 8 л. ил..
 Гордиенко Г. Ф. Краснодон [Текст] : песня твоя, подвиг твой, память твоя. [О подпол. комс. орг. "Молодая гвардия", Фотоочерк] / Г. Ф. Гордиенко. - Донецк : Донбас, 1985. - [94] с. : ил ; 12 см. - Б. ц..

Примечания

Ссылки 
 Краснодон. Информационный портал города
 Краснодон. Информационный сайт города
 Историческая справка и история Краснодона
 Официальный сайт Администрации города Краснодона

Населённые пункты Краснодонского района
Города Луганской области
 
Переименованные населённые пункты Украины
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании